Mareš ist der Familienname folgender Personen:

 František Mareš (Archivar) (1850–1939), tschechischer Archivar, Historiker und Denkmalpfleger
 František Mareš (1857–1942), tschechischer Politiker, Physiologe und Philosoph
 František Mareš (Pädagoge) (1862–1941), tschechischer Pädagoge
 František Václav Mareš (1922–1994), tschechisch-österreichischer Slawistik und Philologe
 Jakub Mareš (* 1987), tschechischer Fußballspieler

 Karel Mareš (1927–2011), tschechischer Komponist, Songwriter, Schauspieler und Theaterregisseur
 Martin Mareš (* 1982), tschechischer Radrennfahrer
 Michal Mareš (1893–1971), tschechischer Journalist, Lyriker und Feuilletonist
 Miroslav Mareš (* 1974), tschechischer Jurist und Politikwissenschaftler
 Miroslav Mareš (Radsportler) (* 1935), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Pavel Mareš (* 1976), tschechischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mares
 Maresch